Los amsdorfianos fue un movimiento de protestantes del siglo XVI, llamados así por su jefe Nikolaus von Amsdorf, discípulo de Lutero, a quien luego hizo ministro de Magdeburgo y de su propia autoridad obispo de Naumburgo. 

Sus seguidores eran confesionistas rígidos, quienes sostenían que no solamente las buenas obras eran inútiles, sino también perniciosas a la salvación, doctrina que fue reprobada por los otros seguidores de Lutero.

Referencias 
Diccionario de teología, 1, Nicolas Sylvestre Bergier, 1845

Luteranismo